Трка на 100 метара са препонама у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 5. и 6. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. није бранила Сали Пирсон из Аустралије.

Земље учеснице 
Учествовале су 38 атлетичарке из 25 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019. 
Стање 26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Сали Пирсон 
| 
| 12,35
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 7. август 2012.
|-
| Светски рекорд
| Кендра Харисон 
| 
| 12,20
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 22. јул 2016.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Сали Пирсон 
| 
| 12,28
| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Данијела Вилијамс 
| 
| 12,32
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 20. јул 2019.
|-
| Европски рекорд
| Јорданка Донкова
| 
| 12,21
| Стара Загора, Бугарска
| 20. август 1988.
|-
| Северноамерички рекорд
| Кендра Харисон 
| 
| 12,20
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 22. јул 2016.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Морин Хига Маги || 
| 12,71
| Манаус, Бразил
| 19. мај 2001.
|-
| rowspan="3" |Афрички рекорд
| rowspan="3" | Глори Алози 
| rowspan="3" | 
| rowspan="4" |12,44
| Монако, Монако
| 8. август 1998.
|-
| Брисел, Белгија
| 28. август 1998.
|-
| Севиља, Шпанија
| 28. август 1999.
|-
| Азијски рекорд
| Олга Шишигина || 
| Луцерн, Швајцарска
| 27. јун 1995,
|-
| Океанијски рекорд| Сали Пирсон || 
| 12,28| Тегу, Јужна Кореја
| 3. септембар 2011.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године у 17:15 (1), 17:23 (2), 17:31 (3), 17:39 (4) и 17:47 (5). У квалификацијама су учествовале 40 атлетичарке, подељене у 5 групе. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,
Ветар: Група 1: +0,3 м/с, Група 2: +0,2 м/с, Група 3: +0,4 м/с, Група 4: +0,3 м/с, Група 5: +0,2 м/с.

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. октобра 2019. године у 19:02 (1), 19:10 (2) и 19:18 (3). У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Ветар: Група 1: +1,0 м/с, Група 2: +0,8 м/с, Група 3: +0,6 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 6. октобра 2019. године у 20:50 по локалном времену.,

Ветар: +0,3 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 100 метара са препонама за жене на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном